Treidler steht für:

 Ausübende der Tätigkeit des Treidelns

Treidler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Treidler (1846–1905), deutscher Maler
 Benno Treidler (1857–1931), deutscher Landschaftsmaler, in Brasilien tätig
 Hans Treidler (1891–1968), deutscher Geografiehistoriker

Siehe auch:
 Treitler